La Capelle je název nebo součást názvu více francouzských obcí:

 La Capelle (Aisne) – obec v departementu Aisne
 La Capelle-Balaguier – obec v departementu Aveyron
 La Capelle-Bleys – obec v departementu Aveyron
 La Capelle-Bonance – obec v departementu Aveyron
 La Capelle-et-Masmolène – obec v departementu Gard